Мельберг — шведская фамилия. Известные носители:
 Мельберг, Брор — шведский футболист.
 Мельберг, Улоф — шведский футболист.